Табулдак:

 Табулдак — деревня в Благоварском районе Башкортостана, относится к Кашкалашинскому сельсовету.
 Табулдак — река в России, протекает в Башкортостане.